«Мини» — приставка, означающая обычно небольшой размер, миниатюрность (см. также Миниатюра (значения))
 Mini — марка автомобилей, выпускающаяся в Великобритании с 1959 года по настоящее время
 Мини-альбом
 Мини-футбол
 Мини-компьютер
 Мини-юбка
 Мини-полиспаст
 Mac mini
 iPod mini
 Minigun
 Ruger Mini-14

Фамилия
  (1936—2011) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Лиги Нового Южного Уэльса в составе клубов «Мэнли-Уорринга» (1957) и «Вестерн Сабербс» (1962, 1963), дед Ника Мини.
  (род. 1962) — ирландский культуролог, член Ирландской королевской академии (с 2018).
 Мини, Джон:
  (род. 1957) — британский писатель-фантаст.
 Мини, Джон — ирландский хёрлер и тренер, менеджер клуба «Маунт Сион».
 Мини, Джордж (1894—1980) — американский профсоюзный лидер, президент АФТ—КПП (1957—1979).
  (род. 1999) — перуанский бадминтонист, чемпион Южной Америки в мужских (2020, 2022) и смешанных (2016, 2018, 2019) парах.
 Мини, Колм (род. 1953) — ирландский актёр.
  (1890—1970) — член Палаты представителей Ирландии (1937—1943, 1961—1965), отец Томаса Мини (1931—2002).
 Мини, Крис — австралийский политик, мэр шира Хорнсби (штат Новый Южный Уэльс; 1993—1994).
  (род. 1951) — канадский психолог, лауреат премии Американской психологической ассоциации за выдающийся научный вклад в психологию (2012).
  (1932—2021) — австралийский историк, лауреат Мемориальной лекции А. Р. Дэвиса Востоковедческого общества Австралии (2009).
  (род. 1997) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Мельбурн Сторм», внук Дениса Мини.
  — американский кинодокументалист и автор комиксов.
  (род. 1976) — американский автор-исполнитель и мультиинструменталист, лауреат премии «Горлица» за современную рок-запись в составе группы Mutemath и за хип-хоп-альбом в соавторстве с TobyMac (2005).
 Мини, Томас:
  (1903—1964) — американский спортивный журналист, лауреат премии Джона Джорджа Тейлора Спинка Ассоциации бейсбольных журналистов Америки (1976).
  (1931—2022) — член Палаты представителей Ирландии (1965—1982), сын Кона Мини.
 Мини, Хелен (1904—1991) — американская прыгунья в воду.
  (род. 1972) — пакистанская актриса и певица, лауреат премии журнала Nigar за роль второго плана в фильме на панджаби (1992).
  (род. 1998) — ирландская футболистка, полуфиналистка Женской национальной лиги в составе клуба «Голуэй» (2016).
 Мини, Элмир — ирландский игрок в гэльский футбол, финалистка чемпионата Ирландии в составе команды графства Корк (2018).
  (1907—1951) — министр иностранных дел Гватемалы (1947—1949).

 Стивенс-Мини, Элли (Элеанор) (род. 1984) — британская и американская бегунья, серебряная медалистка чемпионата Великобритании по лёгкой атлетике в помещении в беге на 1500 м (2007).

См. также